U89 ou U89 peut faire référence à :
 Agents résistant à des antibiotiques autres et non précisés, d'après la classification internationale des maladies ;
 , le nom de plusieurs sous-marins allemands.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres